Altöttinger Kapellen sind der Gnadenkapelle in Altötting baulich und/oder durch eine Kopie der darin aufbewahrten schwarzen Maria nachempfundene Sakralbauten.  

Kapellen dieser Art befinden sich:

in Deutschland
 Altöttinger Kapelle (Chorhauptkapelle) im Münchner Dom
 Altöttinger Kapelle (Freising)
 Altöttinger Kapelle (Landsberg)
 Altöttinger Kapelle (Mindelstetten) im Landkreis Eichstätt
 Altöttinger Kapelle am Höhenberg in Pinswang
 Altöttinger Kapelle in Dorfen-Geierseck
 Altöttinger Kapelle der Pfarrkirche St. Nikolai am Gasteig in München
 Altöttinger bzw. Echardinger bzw. Großmay(e)r-Kapelle der Pfarrei St. Michael in München-Berg am Laim
 Gnadenkapelle von Aldenhoven
 Anderl-Kapelle in Frasdorf-Winkl

in Österreich
 Altöttinger Kapelle (Horn)
 Kapelle Unserer lieben Frau von Altötting in Linz
 Kapelle Maria Altötting in Winklern in Oberwölz

in Südtirol
 Altöttinger- und Grabeskirche in Innichen im Hochpustertal, genannt "Außerkirchl"

Ehemalige Altöttinger Kapellen:
 (Im 19. Jh. abgerissene) Altöttinger Kapelle in Herrenchiemsee

Außerdem gibt es seit 2003 eine „Altöttinger Kapelle“ als Mädchen- und Knabensingschule.